Якут — представник народу якутів
 Якут — село, Александровський район, Оренбурзька область, Росія